Liduina van Schiedam, een Nederlandse katholieke heilige
Huize Lidwina, een villa in het Nederlandse dorp Zenderen